Libanotis seseloides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Fisch., Carl Anton von Meyer och Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow, och fick sitt nu gällande namn av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Libanotis seseloides ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
seseloides